Rudolf Pinker ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Pinker (Coleopterologe) (1847–1934), österreichischer Käferforscher
 Rudolf Pinker (Lepidopterologe) (1905–1987), österreichischer Schmetterlingsforscher